Ramponiesi – abitanti di Ramponio Verna
Ramponiesi – abitanti di Ramponio